Анато́лий Степа́нов:
 Степанов, Анатолий Александрович (род. 1982) — российский хоккеист, тренер.
 Степанов, Анатолий Алексеевич (1967) — российский тренер по самбо.
 Степанов, Анатолий Васильевич (1938—2021) — советский и российский художник-фантаст, график.
 Степанов, Анатолий Григорьевич (1919—2001) — советский боксёр.
 Степанов, Анатолий Яковлевич (1931—2012) — советский писатель, педагог, сценарист.